An Lạc (Bắc Giang), een xã in het district Sơn Động, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 An Lạc (Cần Thơ), een phường in het district Ninh Kiều, provincie Cần Thơ, Vietnam.
 An Lạc (Cao Bằng), een xã in het district Hạ Lang, provincie Cao Bằng, Vietnam.
 An Lạc (Đắk Lắk), een phường in het district Buôn Hồ, provincie Đắk Lắk, Vietnam.
 An Lạc (Đồng Tháp), een phường in het district Hồng Ngự, provincie Đồng Tháp, Vietnam.
 An Lạc (Ho Chi Minhstad), een xã in het district Bình Tân, Ho Chi Minhstad, Vietnam.
 An Lạc (Hải Dương)
 An Lạc (Hòa Bình)
 An Lạc (Yên Bái)